Hulun Buir – prefektura miejska w Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna
 Hulun Buir Shadi (Barga) – półpustynny obszar w północnych Chinach, przy granicy z Mongolią